Menna d'Egipte, sant cristià d'origen egipci del finals del segle  i principis del segle .
 Menna (escriba), escriba de l'Antic Egipte de l'Imperi Nou
 Menna o Menes de Tolosa, bisbe de Tolosa del segle

Vegeu també 
 Mena (desambiguació)
 Menes